Le Mariage de Victorine, pièce de théâtre de George Sand créée en 1851 ;
 Le Mariage de Victorine, film muet de Georges Méliès réalisé en 1907.